Fritz Noack ist der Name folgender Personen:

* Fritz Noack (Botaniker) (1863–??), deutscher Botaniker 
 Fritz Noack (Mediziner) (Fritz Heinz Noack; 1890–1968), deutsch-israelischer Mediziner und Ministerialbeamter 
 Fritz Noack (1904–1981), deutscher Gießereiunternehmer, siehe Bronzebildgießerei Noack #Geschichte
 Fritz Noack (Widerstandskämpfer) (1905–1939), deutscher Widerstandskämpfer
 Fritz Noack (Orgelbauer) (1935–2021), deutsch-US-amerikanischer Orgelbauer